Molekulska formula -{C16H12O4}- se može odnositi na:

 Formononetin
 Pratol
 Tehtohrizin